krwawa niedziela (Petersburg 1905)
 krwawa niedziela (Dublin 1920)
 krwawa niedziela (Altona 1932)
 krwawa niedziela (Bydgoszcz 1939)
 krwawa niedziela (Irlandia Północna 1972)
 krwawa niedziela (Wilno 1991)
 Krwawa niedziela – film w reżyserii Paula Greengrassa z 2002 roku
 Krwawa niedziela na Wołyniu – apogeum rzezi wołyńskiej, 11 lipca 1943 roku